Dave Allen (1936–2005) – irlandzki komik
 Dave Allen, Dave Gruber Allen (ur. 1958) – amerykański aktor

Zobacz też 
 David Allen
 Daevid Allen